

Œuvres

Cinéma et télévision 

 Freakshow est un personnage de Danny Fantôme.
 Freakshow est un film canadien réalisé par Constantino Magnatta en 1989.
 Freakshow est un film américain réalisé par William Cooke et Paul Talbot en 1995.
 Freakshow est un court-métrage américain réalisé par Marcus Wagner en 1999.
 Freakshow est un film américain réalisé par Drew Bell en 2007.
 Freak Show est un film réalisé par Trudie Styler en 2017.

Musique 

  est un album du groupe The Residents sorti en 1991.
  est un album du groupe Silverchair sorti en 1997.
 Freakshow est un album du groupe The Killer Barbies sorti en 2004.
 Freakshow est une chanson de l'album Blackout de Britney Spears.
 Freakshow est une chanson du groupe The Cure de 2008.
 Freakshow est un album de Krafty Kuts
 Freakshow est un album de The Tiger Lillies sorti en 2009
  est un morceau du groupe Kiemsa sorti en 2009.
  est un morceau du groupe Skillet sorti en 2013

Voir aussi

Freak Show

Source